Burim steht für

 Burim (Vorname)
 Burim (Albanien), eine Stadt in Albanien
 den neuen albanischen Namen von Istog, einer Stadt im Nordwesten Kosovos